Swiss Indoors Basel 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Swiss Indoors Basel rozgrywany w dniach 21–27 października 2019 roku w Bazylei na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 219 975 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 w Szwajcarii